Донгуз-Дере - яр в Криму.
 Донгуз-Чокрак - джерело в Криму.

Див. також
 Донгуз-Орун